Ebendorf heißen folgende Orte:
 in Deutschland
 Ebendorf (Barleben), Ortsteil der Gemeinde Barleben, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 in Österreich
 Ebendorf (Gemeinde Mistelbach), Katastralgemeinde von Mistelbach, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich

 in Polen:
 Ebendorf (Ostpr.), bis 1938 Olschienen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Olszyny (Szczytno), Dorf im Powiat Szczycieński

 in Rumänien:
 Ebendorf, jetzt: Știuca, Gemeinde im Kreis Timiș (1786–1867)